Olbramovice (powiat Benešov)
 Olbramovice (powiat Znojmo)
 Olbramovice (stacja kolejowa)